Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Krygier – polski działacz socjalistyczny, poseł na Sejm
 Florian Krygier – polski trener i działacz piłkarski
 Krystyna Krygier – polska architektka, urbanistka i plastyczka
 Wojciech Krygier – polski metalurg, przedsiębiorca